Příjmení Petera nosí více osobností:

 Emanuel Petera (* 1846) – český pedagog, autor učebnic botaniky a zootechniky
 František Bohuslav Petera (1798–1877) – český katolický kněz, náboženský publicista, folklorista, topograf, archeolog a historik
 Ignác Theodor Petera (1840–1904) – český podnikatel, sedlář a majitel továrny na kočáry, saně a povozy ve Vrchlabí
 Jan Petera (1881-1941) - československý legionář, podplukovník a odbojář popravený nacisty, významný příslušník Obrany národa
 Josef Petera (* 1906) – profesor, pracovník knihovny Patentního úřadu v Praze, autor prací v oboru grafologie
 Miloš Petera (malíř) (* 1937) – český malíř a grafik
 Miloš Petera (* 1958) – český politik, člen ČSSD
 Pavel Petera (1942–2013) – československý basketbalový trenér, sportovní funkcionář a sportovní novinář
 Rostislav Petera (1909–1980) – český a československý politik, člen Československé strany lidové
 Tomáš Petera (* 1971) – český podnikatel a tenisový trenér
 Václav Petera (1892–1964) – autor publikace Géniové Církve a vlasti (18 rukopisných svazků s medailony 6891 duchovních)